Кузя — село в Чойском муниципальном районе Республики Алтай России, входит в Каракокшинское сельское поселение.

География 
Село расположено в северной части Республики Алтай, к юго-востоку от Горно-Алтайска, в низкогорной зоне, в долине реки Кузи (приток Саракокши). Абсолютная высота 515 метров над уровня моря.

Уличная сеть
состоит из девяти географических объектов:
 Переулки: Светлый пер., Трудовой пер.
 Улицы: ул. 72 лет Победы, ул. Березовая, ул. Кедровая, ул. Малиновая, ул. Светлая, ул. Солнечная, ул. Трудовая

Солнечная улица является шоссейной и примыкает с западной стороны к ул. Советская села Каракокша.

Население

Транспорт 
Проходит автомобильная дорога общего пользования «Паспаул — Каракокша — Красносельск» (Идентификационный номер 84К-43) (Постановление Правительства Республики Алтай от 12.04.2018 N 107 «Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального значения Республики Алтай и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Алтай»)

Примечания 

Населённые пункты Чойского района